Hribar ist der Familienname folgender Personen:

 Boštjan Hribar (* 1977), slowenischer Handballspieler
 Franz Hribar (* 1909; † unbekannt), österreichischer Fußballspieler
 Ivan Hribar (1851–1941), slowenischer Publizist, Bankier und Politiker
 Wilfriede Hribar (* 1944), österreichische Politikerin, Landtagsabgeordnete von Tirol

Siehe auch:
 Ribar